Балагурак — прізвище.
 Балагурак Дмитро Васильович (1924—1953) — діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Балагурак Іван Васильович (1922—2001) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення на дереві)
 Балагурак Григорій (1909—1965) — підпільний єпископ Української греко-католицької церкви, єпископ-помічник Станіславівської єпархії.

Див. також 
 Балагура
Прізвища